Manuel Lobo ist der Name folgender Personen:

* Manuel Lobo (Gouverneur) (1635–1683), portugiesischer Militär und Kolonialgouverneur 
 Manuel Lobo (Hockeyspieler) (Manuel Lobo Vidal; 1904–1983), spanischer Hockeyspieler 
 Manuel Lobo (Fußballspieler) (Manuel Lobo Lobo; * 1964), spanischer Fußballspieler 
 Manuel Leal da Costa Lobo (1929–2013), portugiesischer Stadtplaner